Siska kan syfta på:

 Siska (film) – svensk film från 1962 i regi av Alf Kjellin
 Siska (musikalbum) – studioalbum från 2008 av folkmusikstrion Luftstråk
 siska, plural siskor – fågel i något av släktena Acanthis, Carduelis, Crithagra, Chrysocorythus, Serinus eller Spinus i familjen finkar (Fringillidae)